Reitzenstein-Kaserne bezeichnet folgende ehemalige militärische Einrichtungen:

 Reitzenstein-Kaserne (Düsseldorf)
 Reitzenstein-Kaserne (Wesel)